Gianluca Mager e Andrea Pellegrino erano i detentori del titolo ma hanno deciso di non partecipare al torneo.

In finale Jay Clarke e Arjun Kadhe hanno sconfitto Sebastian Ofner e Nino Serdarušić con il punteggio di 6–0, 6–4.

Teste di serie 

  Sriram Balaji /  Jeevan Nedunchezhiyan (semifinale) 
  Marc Polmans /  Max Purcell (primo turno)

  Nam Ji-sung /  Song Min-kyu (secondo turno) 
  Anirudh Chandrasekar /  Vijay Sundar Prashanth (primo turno)

Wildcard 

  Sumit Nagal /  Mukund Sasikumar (quarti di finale)

  Ramkumar Ramanathan /  Vishnu Vardhan (primo turno)

Alternate 

  Dayne Kelly /  Dane Sweeny (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Chennai Open Challenger 2023